Fridrich Ludvík Nasavsko-Ottweilerský (13. listopadu 1651, Ottweiler – 25. května 1728, Saarbrücken) byl člen rodu Nasavských a nasavsko-ottweilerským, nasavsko-idsteinským a nasavsko-saarbrückenským hrabětem.

Život 
Fridrich Ludvík se narodil v Ottweileru jako syn hraběte Jana Ludvíka Nasavsko-Ottweilerského a jeho manželky Dorotey Kateřiny Falcko-Birkenfeldsko-Bischweilerské. Hrabětem byl Fridrich Ludvík od roku 1680 do své smrti. V roce 1721 se stal hrabětem nasavsko-idsteinským a v roce 1723 hrabětem nasavsko-saarbrückenským. Když v Saarbrückenu 25. května 1728 ve věku 76 let zemřel bez mužského dědice, připadla jeho území jeho bratranci Karlovi Nasavsko-Usingenskému.

Manželství a potomci 
Fridrich Ludvík se oženil 28. července 1680 s o osm let mladší Kristýnou (1659–1695), dcerou Fridricha z Ahlefeldtu a Markéty Dorotey z Rantzau. Měli spolu osm dcer:

 Dorotea Frederika Nasavsko-Ottweilerská (1681–1691)
 Šarlota Marie Nasavsko-Ottweilerská (1684–1690)
 Kristýna Šarlota Nasavsko-Ottweilerská (2. září 1685 – 6. listopadu 1761),
 ⚭ 1713 Karel Ludvík Nasavsko-Saarbrückenský (6. ledna 1665 – 6. prosince 1723), nasavsko-saarbrückenský a nasavsko-idsteinský hrabě
 ⚭ 1728 Fridrich III. Hesensko-Homburský (19. května 1673 – 8. června 1746), lankrabě hesensko-homburský
 Luisa Nasavsko-Ottweilerská (1686–1773)
 Žofie Amálie Nasavsko-Ottweilerská (1688–1753)
 Marie Nasavsko-Ottweilerská (1690–1714)
 Dorotea Nasavsko-Ottweilerská (1692–1740)
 Eleonora Nasavsko-Ottweilerská (1693)

Po manželčině smrti se Fridrich Ludvík 27. září 1697 oženil s o jedenáct let mladší Luisou Žofií Hanau-Lichtenberskou, dcerou Johana Reinharda II. Hanau-Lichtenberského a Anny Magdaleny Falcko-Birkenfeldsko-Bischweilerské. Manželství zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 13. listopadu
Narození v roce 1651
Úmrtí 25. května
Úmrtí v roce 1728
Úmrtí v Saarbrückenu
Nasavská hrabata
Nasavští
Muži